Miguel Hidalgo kan syfta på:
 Miguel Hidalgo, mexikansk präst "Mexikos fader"

Geografi

Mexiko 
 Miguel Hidalgo (distrikt), Mexico City, 
 Miguel Hidalgo (norra Ocosingo kommun), ort, 
 Miguel Hidalgo (västra Ocosingo kommun), ort, 
 Miguel Hidalgo, Acatlán de Pérez Figueroa, ort, 
 Miguel Hidalgo, Amatenango de la Frontera, ort, 
 Miguel Hidalgo, Amatán, ort, 
 Miguel Hidalgo, Campeche, Escárcega, ort, 
 Miguel Hidalgo, Centla, ort, 
 Miguel Hidalgo, Chiapa de Corzo, ort, 
 Miguel Hidalgo, Comalcalco, ort, 
 Miguel Hidalgo, Copainalá, ort, 
 Miguel Hidalgo, Cosolapa, ort, 
 Miguel Hidalgo, Delicias, ort, 
 Miguel Hidalgo, El Mante, ort, 
 Miguel Hidalgo, Guasave, ort, 
 Miguel Hidalgo, Jiménez, ort, 
 Miguel Hidalgo, Jiquipilas, ort, 
 Miguel Hidalgo, Juan Rodríguez Clara, ort, 
 Miguel Hidalgo, Las Margaritas, ort, 
 Miguel Hidalgo, Nuevo León, Galeana, ort, 
 Miguel Hidalgo, Papantla, ort, 
 Miguel Hidalgo, Pichucalco, ort, 
 Miguel Hidalgo, Puente Nacional, ort, 
 Miguel Hidalgo, Pánuco, ort, 
 Miguel Hidalgo, Reforma, ort, 
 Miguel Hidalgo, San Antonio Huitepec, ort, 
 Miguel Hidalgo, San Felipe, ort, 
 Miguel Hidalgo, San Miguel de Allende, ort, 
 Miguel Hidalgo, San Nicolás Buenos Aires, ort, 
 Miguel Hidalgo, Santo Tomás Ocotepec, ort, 
 Miguel Hidalgo, Tenosique, ort, 
 Miguel Hidalgo, Tepanco de López, ort, 
 Miguel Hidalgo, Tuxtla Chico, ort, 
 Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, ort, 
 Miguel Hidalgo, Victoria, ort, 
 Miguel Hidalgo, Zacatecas, General Francisco R. Murguía, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar